Dąbki puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Dąbki, Voivodato de Gran Polonia (centro-oeste de Polonia).
 Dąbki, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Dąbki, condado de Bytów, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Dąbki, voivodato de Lubusz (oeste de Polonia).
 Dąbki, condado de Chojnice, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Dąbki, condado de Człuchów, en el voivodato de Pomerania (norte de Polonia).
 Dąbki, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).